Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Salem''' :

 L' est un croiseur de l'US Navy de classe Chester lancé en 1907 ;
 L' est un navire auxiliaire de l'US Navy utilisé entre 1942 et 1945 ;
 L' est un croiseur de l'US Navy de classe Des Moines lancé en 1947.

Salem